Xochitlán kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xochitlán, Puebla, ort, Xochitlán Todos Santos, 
 Xochitlán, Veracruz, ort, Texistepec,

Se även 
Xochitlán Todos Santos